Stalbo kan syfta på:

 Stalbo, Harbo, en by i Harbo socken, Heby kommun
 Stalbo, Nora, en by i Nora socken, Heby kommun